Tagliapietra – famiglia patrizia veneziana
 Alvise Tagliapietra – scultore italiano
 Andrea Tagliapietra – scrittore e filosofo italiano
 Contessa Tagliapietra – nobildonna italiana
 Lucas Tagliapietra – calciatore brasiliano
 Pietro Tagliapietra – arcivescovo cattolico italiano